Lubrza steht für:

 Lubrza (Woiwodschaft Opole), Gemeinde im Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Oppeln (dt. Leuber)
 Lubrza (Lebus), Gemeinde im Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus (dt. Liebenau)

Siehe auch:
 Lubsza